Gemeente in de Duitse deelstaat Saksen: Erlau (Saksen)
Duitse naam voor de Hongaarse stad Eger